Iňa může znamenat:

 Iňa (přítok Obu) – řeka v Kemerovské a v Novosibirské oblasti v Rusku, přítok Obu
 Iňa (přítok Ochotského moře) – řeka v Chabarovském kraji v Rusku, přítok Ochotského moře
 Iňa (přítok Katuně) – řeka v Altajské republice v Rusku, přítok Katuně
 Iňa (přítok Čaryše) – řeka v Altajském kraji v Rusku, přítok Čaryše

 Iňa (Altajská republika) – vesnice v Altajské republice v Rusku
 Iňa (okres Levice) – vesnice v okrese Levice na Slovensku